Суднове брокерування — фінансова послуга, яка є частиною світової галузі судноплавства. 

Морські брокери — спеціалізовані посередники/учасники переговорів (тобто брокери) між судновласниками та фрахтувальниками, які використовують судна для перевезення вантажів, або між покупцями та продавцями суден.

Історія 
У 19 столітті це була робота суднових посередників для закупівлі вантажів або фрахтування суден, що прямують назовні. Вони також проходили формальності в'їзду та розмитнення суден на митниці. Вони збирали вантажі на суднах, що ввозилися в порт, і були активними в управлінні всіма комерційними питаннями між власниками суден і торговцями, будь то вантажовідправники або вантажоодержувачі, за що їм платили гонорар. У великих британських портах корабельні брокери також зазвичай були страховими брокерами .

Сучасне брокерування 
Деякі брокерські фірми перетворились на великі компанії, до складу яких входять відділи, що спеціалізуються на різних галузях судноплавства, наприклад Фрахтування сухих вантажів, фрахтування танкерів, фрахтування контейнерів, продаж та придбання, знесення, ф'ючерси та дослідження; інші «бутикові» фірми-посередники зосереджуються на конкретних секторах ринку судноплавства.

Основними центрами судноплавства та судноплавства в усьому світі є Лондон, Нью-Йорк, Сінгапур і Токіо, а також там, де базується багато судновласників, таких як Осло та Афіни. Інші місця продовжують розвиватися у сфері міжнародних морських перевезень, такі як Гонконг та Шанхай, Делі та Мумбаї, Копенгаген, Женева, Генуя, Гамбург та Париж у Європі; а в Північній Америці Коннектикут, Х'юстон та Монреаль є важливими центрами судноплавства.

До кінця 20 століття для корабельних посередників було звичним охоплювати більше однієї дисципліни, хоча в наш час переважна більшість судових посередників спеціалізується на певному секторі. Як і багато фінансові служби, історично корабельний брокер виріс із міських кав'ярень, закріпившись на Балтійській біржі;  серед його найвідоміших членів були Ернест Сімпсон, колишній чоловік герцогині Віндзорської (помер 1972 р.), І Олдерман Лорд Монтеванс.

Інститут зафрахтованих суднових посередників встановлює освітні стандарти у всій галузі у всьому світі, члени яких отримують привілей використовувати пост-іменні літери FICS.

Продаж та купівля 
Брокери з продажу та купівлі («S&P») займаються купівлею та продажем існуючих суден на пасивному ринку або замовляють нові судна (у промисловій мові звані новобудови) із суднобудівних двориків. Брокери S&P рекламують можливості та обговорюють ринкові тенденції з судновласниками, фрахтувальниками, інвесторами та банкірами, а також звітують про ринкові продажі, вартість суден, ринкові тенденції та діяльність. Коли судновласник має судно для продажу або шукає судно для придбання, корабельний брокер буде досліджувати ринок для покупців або відповідних кандидатів на продаж, обговорюватиме з потенційними контрагентами або їх брокером основні моменти операції купівлі-продажу і врешті-решт узгодити всі деталей, як правило, на основі типового договору. Під час таких процедур суднові брокери не лише узгоджують ціну судна від імені своїх довірителів, а й усі логістичні деталі для передачі права власності та самого судна покупцям (новим власникам), включаючи банківські домовленості. Під час будь-яких переговорів можуть виникнути незначні суперечки, які слід розглядати відповідно до коливань ринку, тобто ринок може рухатися на користь покупця (ціна судна пом'якшується) або на користь продавця (ціна судна посилюється), надаючи кожній стороні потенційна причина для скасування транзакції. Коли суднові брокери діють від імені пасивних інвесторів або фінансових покупців, їм також може знадобитися знайти часовий фрахт для судна та допомогти у практичних заходах, таких як призначення менеджерів суден. Деякі брокери S&P спеціалізуються на продажу суден на металобрухт, що вимагає іншого набору навичок та контактів.

Суховантажний брокер 
Брокери сухих вантажів, як правило, є спеціалістами з фрахтування суден-балкерів, і вони задіяні для роботи або судновласника, який шукає роботу для судна, або фрахтувальника з вантажем, який потрібно відвантажити. Брокери сухих вантажів ведуть великі бази даних про позиції суден, вантажів і ставок, постійно звертаючи увагу на напрямок ринків, щоб точно консультувати своїх клієнтів щодо того, як максимізувати прибуток або мінімізувати витрати. Перевезення сухих вантажів, загалом, можна класифікувати за розміром судна: а саме Навалочник, такі як Capesizes, Panamaxes та Handysize. Кожен розмір судна підходить для різних типів вантажів та торгових шляхів / портів. Багато власників, фрахтувальників та брокерів, як правило, спеціалізуються на тому чи іншому з цих секторів.

Брокерський танкер 
Брокери-танкери спеціалізуються на фрахтуванні танкерів, що вимагає іншого набору навичок, знань та контактів від брокерування сухих вантажів. Брокери-цистерни можуть спеціалізуватися на нафтових, газових, нафтопродуктах або хімічних танкерах. Брокер-танкісти аналогічним чином ведуть переговори про морські контракти, відомі як Сторони Хартії. Основними умовами переговорів є вантажні перевезення / найм та проживання.

Нафта, яка є швидкою торгівлею, тарифи на фрахт танкерів для сирої нафти найчастіше базуються на Worldscale Index; Асоціація Worldscale щороку публікує єдині тарифи. 

Для деяких конкретних рейсів, таких як названі рейси (тобто від А до В), а також для спеціалізованих кораблів, таких як цистерни для зрідженого газу (вузькоспеціалізований сектор ринку танкерів), тарифи на фрахт можуть бути узгоджені за одноразовим (або доларом за тонну) фіксованим ставка між обома сторонами.

Посередництво контейнерних суден 
Контейнерні брокери спеціалізуються на фрахтуванні контейнерних суден та надають судновласникам та фрахтовикам інформацію, пов’язану з ринком, та можливості.

Брокерський ф’ючерс 
Брокери судноплавних ф’ючерсів спеціалізуються на переговорах щодо морських ф’ючерсних контрактів.

Бібліографія

Примітки

Посилання 
 The Institute of Chartered Shipbrokers 
 Association of Shipbrokers and Agents 

Водний транспорт
Фінансові послуги
Митна справа